Дулунский язык — язык дулунов. Относится к нунгской ветви тибето-бирманских языков. Распространён преимущественно в Китае (Гуншань-Дулун-Нуский автономный уезд провинции Юньнань, 5500 носителей диалекта реки Дулун; уезд Дзаю Тибетского автономного района, 8500 носителей диалекта реки Ну). Немногим более 200 носителей дулунского языка проживает в Мьянме, на крайнем севере штата Качин. Общее число носителей оценивается в 14 225 человек.

Письменность 
Письменность на основе латинского алфавита разработана в 1983 году, но широкого распространения и официального признания не получила.

Инициали:

Финали:

Звук [ʌ] в начале слова записывается буквой a.

Примечания 

Тибето-бирманские языки
Языки Китая
Языки Мьянмы